M93 oder M 93 steht für:
 Messier 93, ein Sternhaufen
 M93 Fox, US-Version des Fuchs (Panzer)
 M93 (Mine) eine Panzerabwehrmine
 Zastava M93, Scharfschützengewehr

M93